

Geografia 
 Spagna
 La Figuera – comune nella comunità autonoma della Catalogna
 La Font de la Figuera – comune nella comunità autonoma Valenciana

Persone 
 Arquímedes Figuera – calciatore venezuelano, centrocampista
 Óscar Figuera – politico e sindacalista venezuelano, segretario generale del Partito Comunista del Venezuela e deputato dell'Assemblea Nazionale del Venezuela